Псефеллюс () — род цветковых растений семейства сложноцветных, произрастающих в Восточной Европе и Западной Азии. Таксономическая ревизия переназначила многие виды из рода  в род Psephellus.

Виды 

В настоящее время принятые виды включают:

Примечания